Calderone bezeichnet kurz:

 Calderone-Gletscher in den italienischen Abruzzen

Calderone ist der Familienname folgender Personen:

 Antonino Calderone (1935–2013), italienischer Mafia-Boss
 Christian Calderone (* 1977), deutscher Politiker (CDU)
 Gianluigi Calderone (* 1944), italienischer Regisseur
 Giuseppe Calderone (1925–1978), italienischer Mafioso
 Marina Elvira Calderone (* 1965), italienische Managerin und Politikerin
 Mary Calderone (1904–1998), US-amerikanische Medizinerin 

Siehe auch:
 Caldarone
 Calderon